Meiner steht für:
 Felix Meiner Verlag, ein deutscher wissenschaftlicher Verlag im Fachgebiet Philosophie

Meiner ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Meiner (1865–1952), deutscher Verleger, von 1918 bis 1924 Erster Vorsteher des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler 
 Johannes Meiner (1867–1941), deutschstämmiger Fotograf, vor allem in Zürich aktiv
 Sascha Meiner (* 1988), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Mainer
 Meyner